(1757) Porvoo – planetoida
 Porvoo – miasto w Finlandii
 „Porvoo” – fiński kuter rakietowy typu Rauma z końca XX wieku